Manifesto – tipo di stampato di grande formato che viene affisso sui muri delle strade da imprese commerciali, a scopo pubblicitario, o da enti pubblici a scopo informativo
 Manifesto – documento programmatico di un movimento o di una corrente politica, artistica o religiosa, che ne espone regole e princìpi e le sottopone al giudizio pubblico
Manifesto del Partito Comunista (spesso citato solo come Il Manifesto) – libro del 1848 scritto da Karl Marx e Friedrich Engels dove vengono esposte le teorie del comunismo

Editoria 
 Il manifesto – giornale (dapprima rivista mensile e poi quotidiano) italiano di stampo comunista

Musica 
Manifesto – album dei Roxy Music
Manifesto – album del 1995 di Raf
Manifesto – quarto album della band tedesca melodic death metal Deadlock
Manifesto – terzo album della band rap statunitense Inspectah Deck
Manifesto – album del 2021 di Loredana Bertè

Cinema 
Manifesto – film del 1988 diretto da Dušan Makavejev
Manifesto – film del 2015 diretto da Julian Rosefeldt

Altri progetti